Copa Hector Gomez 1935 - mecz towarzyski o puchar Hectora Gomeza odbył się po raz pierwszy w 1935 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Puchar stał się przedmiotem losowania, jednak ostatecznie ustalano, że otrzyma go zespół gości.

Triumfatorem turnieju Copa Hector Gomez 1935 został zespół Argentyny.

Copa Hector Gomez
1935 w piłce nożnej